Awantura o Basię – powieść Kornela Makuszyńskiego

Filmy 
 Awantura o Basię – polski film z 1959 roku
 Awantura o Basię – polski film z 1995 roku
 Awantura o Basię – polski serial telewizyjny 1996 roku